|-
| 172701 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172702 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172703 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172704 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172705 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172706 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172707 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172708 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172709 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172710 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172711 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172712 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172713 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172714 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172715 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172716 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172717 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172718 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172719 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172720 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172721 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172722 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172723 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172724 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172725 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172726 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172727 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172728 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172729 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172730 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172731 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172732 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172733 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172734 Giansimon ||  || 10 februarie 2004 ||  || 
|-
| 172735 - ||  || 9 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172736 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172737 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172738 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172739 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172740 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172741 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172742 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172743 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172744 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172745 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172746 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172747 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172748 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172749 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172750 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172751 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172752 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172753 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172754 - || 2004 DM || 16 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172755 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172756 - ||  || 17 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 172757 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172758 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172759 - ||  || 18 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172760 - ||  || 18 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172761 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172762 - ||  || 22 februarie 2004 ||  || 
|-
| 172763 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172764 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172765 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172766 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172767 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172768 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172769 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172770 - ||  || 9 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172771 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172772 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172773 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172774 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172775 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172776 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172777 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172778 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172779 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172780 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172781 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172782 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172783 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172784 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172785 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172786 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172787 - ||  || 16 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 172788 - ||  || 23 martie 2004 ||  || 
|-
| 172789 - ||  || 30 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172790 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172791 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172792 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172793 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172794 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172795 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172796 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172797 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172798 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172799 - ||  || 26 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172800 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-